

Muzyka 
 You – album zespołu Gong z 1974 roku
 You – album Arethy Franklin z 1975 roku
 You – album Jamesa Arthura z 2019 roku
 „You” – singel Ten Sharp z 1991 roku
 „You” – singel Ayumi Hamasaki z 1998 roku
 „You” – singel Janet Jackson z 1998 roku
 „You” – singel zespołu S Club z 2002 roku
 „You” – singel Special D. z 2004 roku
 „You” – singel zespołu Schiller i Colbie Caillat z 2008 roku
 „You” – singel Robina Stjernberga z 2013 roku
 „You” – singel duetu Galantis z 2013 roku
 „You” – singel Keyshi Cole z 2017 roku
 „You” – singel Jamesa Arthura z 2019 roku
 „You” – singel Wasila Garwanljewa z 2020 roku
 „You” – singel Tornike Kipianiego z 2021 roku
 „You” – singel Regarda, Troyego Sivana i Tate McRae z 2021 roku

Inne 
 You – starożytne chińskie naczynie rytualne